Це список смартфонів, що підтримують wideband audio, більш відомого як HD Voice та VoLTE. Стандарти широкосмугового кодування мови включатють формати кодування аудіо на основі MDCT, такі як Siren та AAC-LD, та на основі ACELP, такі як Adaptive Multi-Rate Wideband (AMR-WB).

Alcatel 

 Alcatel One Touch 903
 Alcatel One Touch 916/916D
 Alcatel One Touch 918
 Alcatel One Touch 983
 Alcatel One Touch 985/985D
 Alcatel One Touch 991/991D/991T
 Alcatel One Touch 992D
 Alcatel One Touch 993/993D
 Alcatel One Touch 995/996
 Alcatel One Touch Idol
 Alcatel One Touch Idol Ultra
 Alcatel One Touch Scribe Easy
 Alcatel One Touch Scribe HD
 Alcatel One Touch Star
 Alcatel One Touch Tribe
 Alcatel One X'POP

Apple 

 iPhone 6/Plus
iPhone 6S/Plus
iPhone SE
iPhone 7/Plus
iPhone 8/Plus
iPhone X
iPhone Xs/Max
iPhone XR
iPhone 11
iPhone 11 Pro/Pro Max
iPhone SE (2020)
iPhone 12/mini
iPhone 12 Pro/Pro Max

BlackBerry 

 BlackBerry Q10
 BlackBerry Torch 9810
 BlackBerry Z10

Google 

 Pixel та Pixel XL
 Pixel 2 та 2 XL
 Pixel 3 та 3 XL
 Pixel 3a та 3a XL
 Pixel 4 та 4 XL
 Pixel 4a та 4a (5G)
 Pixel 5

Honor 

 Honor 6
 Honor 8
 Honor 8 Pro
 Honor 9
 Honor 10
 Honor 20
 Honor 20 Pro
 Honor 30/Pro/Pro+
Honor 7C
Honor 8C
Honor 9C
 Honor 5X
 Honor 6X
 Honor 7X
 Honor 8X
 Honor 8X Max
 Honor 9X
 Honor 9X Pro
 Honor 9X Lite
 Honor X10
 Honor X10 Max
 Honor 10X Lite

HTC 

 HTC ChaCha
 HTC Desire C
 HTC Desire HD
 HTC Desire S
 HTC Desire X
 HTC Desire Z
 HTC EVO 3D
 HTC Incredible
 HTC One
 HTC One S
 HTC One SV
 HTC One V
 HTC One X
 HTC One X+
 HTC One XL
 HTC Radar
 HTC Raider
 HTC Rhyme
 HTC Sensation
 HTC Sensation XE
 HTC Sensation XL
 HTC Titan
 HTC Touch HD
 HTC Wildfire S
 HTC Windows Phone 8X

Huawei 

Nexus 6P
Huawei Ascend D1 Quad
 Huawei Ascend D2 LTE (VoLTE)
 Huawei Ascend G510
 Huawei Ascend G615
 Huawei Ascend G740
 Huawei Boulder U8350
 Huawei Ascend Y530
 Huawei Ascend Y6
 Huawei Ascend P1 LTE
 Huawei Ascend P2
 Huawei Ascend P6
 Huawei Ascend P7
 Huawei P8 lite 2017

 Huawei P9 lite
 Huawei P9/Plus
 Huawei P10 lite
 Huawei P10
 Huawei P10 Plus
 Huawei P20 lite
 Huawei P20
 Huawei P20 Pro
 Huawei P30 lite/Nova 4e
 Huawei P30
 Huawei P30 Pro
 Huawei P40 lite
 Huawei P40 lite E
 Huawei P40/Pro/Pro+
Huawei P Smart
Huawei P Smart Plus/Nova 3i
Huawei P Smart Pro
Huawei P Smart Z
Huawei P Smart 2020
Huawei P Smart 2021
Huawei P Smart S
 Huawei Mate 8
 Huawei Mate 9
 Huawei Mate 9 Pro
 Huawei Mate 10
 Huawei Mate 10 Pro
 Huawei Mate 10 Lite
 Huawei Mate 20
 Huawei Mate 20 Pro
 Huawei Mate 30/Pro
 Huawei Mate 40/Pro/Pro+
Huawei Nova 3
Huawei Nova 4
Huawei Nova 5T
Huawei Nova 7/Pro/SE/SE 5G Youth
 Huawei Nova 8/Pro/SE

LG 

 LG A310
 LG Nexus 4 E960
 LG Optimus 3D
 LG Optimus G
 LG Optimus Vu2
 LG Prada 3.0
 LG Optimus 4X HD

Microsoft 

 Lumia 950 XL
 Lumia 950
 Lumia 640 LTE
 Lumia 650
 Lumia 550

Motorola 

 Motorola Quench
 Motorola RAZR (XT910)

 Motorola RAZR i (XT890)
 Motorola Razr (2020)
 Motorola Razr (5G)
 Moto G (1st generation)
 Moto G (3rd generation)
 Moto G4
 Moto G5
 Moto G7
 Moto G8
 Moto G9
 Moto E3
 Moto E4
 Moto E5
 Moto E6
 Moto E (2020)
 Moto E7
 Moto X Play
 Moto X4

Nokia 

 Nokia 500
 Nokia 5230
 Nokia 5330 Mobile TV Edition
 Nokia 5530 XpressMusic
 Nokia 5630 XpressMusic
 Nokia 5730 XpressMusic
 Nokia 603
 Nokia 6260 Slide
 Nokia 6600i slide
 Nokia 6700 classic
 Nokia 6700 slide
 Nokia 6710 Navigator
 Nokia 6720 classic
 Nokia 6760 slide
 Nokia 6790 slide
 Nokia 700
 Nokia 701
 Nokia 7230
 Nokia 808 PureView
 Nokia Asha 300
 Nokia Asha 301
 Nokia Asha 302
 Nokia Asha 303
 Nokia Asha 311
 Nokia C2-01
 Nokia C3-01
 Nokia C5-03
 Nokia C5-04
 Nokia C6-00
 Nokia C6-01
 Nokia C7-00
 Nokia E5-00
 Nokia E52
 Nokia E55
 Nokia E6-00
 Nokia E63
 Nokia E7-00
 Nokia E71x
 Nokia E72
 Nokia E73 Mode
 Nokia Lumia 520
 Nokia Lumia 610
 Nokia Lumia 620
 Nokia Lumia 710
 Nokia Lumia 720
 Nokia Lumia 800
 Nokia Lumia 810
 Nokia Lumia 820
 Nokia Lumia 822
 Nokia Lumia 900
 Nokia Lumia 920
 Nokia Lumia 920T
 Nokia Lumia 925
 Nokia Lumia 928
 Nokia Lumia 1020
 Nokia N8
 Nokia N86 8MP
 Nokia N9
 Nokia N97
 Nokia N97 mini
 Nokia X3-02
 Nokia X6-00
 Nokia X7-00

OnePlus 

 OnePlus 2
 OnePlus X
 OnePlus 3
 OnePlus 3T
 OnePlus 5
 OnePlus 6
 OnePlus 6T
 OnePlus 7/Pro
 OnePlus 7T/Pro
 OnePlus 8/Pro
 OnePlus 8T
 OnePlus Nord
 OnePlus Nord N10
 OnePlus Nord N100

Samsung 
 Samsung Galaxy Star
 Samsung Ativ S
Samsung Galaxy A01
Samsung Galaxy A01 Core/M01 Core
Samsung Galaxy A02s/M02s
Samsung Galaxy A2 Core
Samsung Galaxy A10/A10s/A10e
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A12
Samsung Galaxy A20
Samaung Galaxy A20s
Samsung Galaxy A20e
Samsung Galaxy A21
Samsung Galaxy A21s
Samsung Galaxy A30
Samsung Galaxy A30s
Samsung Galaxy A31
Samsung Galaxy A32 5G
Samsung Galaxy A40
Samsung Galaxy A41
Samsung Galaxy A42 5G
Samsung Galaxy A50
Samsung Galaxy A50s
Samsung Galaxy A51/A51 5G/A51 5G UW
Samsung Galaxy A60/M40
Samsung Galaxy A70
Samsung Galaxy A70s
Samsung Galaxy A51/A51 5G/A51 5G UW
Samsung Galaxy A80
Samsung Galaxy A90 5G
 Samsung Galaxy Ace
 Samsung Galaxy Ace 2 
 Samsung Galaxy Express
 Samsung Galaxy Fame
 Samsung Galaxy Mini
 Samsung Galaxy Mini 2
 Samsung Galaxy Nexus
 Samsung Galaxy Note II LTE
Samsung Galaxy Note 3
Samsung Galaxy Note 4
Samsung Galaxy Note Edge
Samsung Galaxy Note 5
 Samsung Galaxy Note 7
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy Note 10/10 5G/10+/10+ 5G
Samsung Galaxy Note 20/20 Ultra
Samsung Galaxy On5
Samsung Galaxy Note 3
Samsung Galaxy Note 3
Samsung Galaxy Note 3
Samsung Galaxy Note 3
 Samsung Galaxy S II
 Samsung Galaxy S III
 Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy S4 Mini
Samsung Galaxy S5
Samsung Galaxy S5 Mini
Samsung Galaxy S5 Active
Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy S6 Edge
Samsung Galaxy S6 Edge+
Samsung Galaxy S6 Active
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S7 Edge
Samsung Galaxy S8/S8+
Samsung Galaxy S9/S9+
Samsung Galaxy S10e/S10/S10+/S10 5G
Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra
Samsung Galaxy S21/S21+/S21 Ultra
 Samsung Galaxy S Advance
 Samsung Galaxy S Plus
 Samsung Galaxy W
 Samsung Omnia 7
 Samsung Omnia Pro B7350
 Samsung S5610
 Samsung Wave 3
Samsung Galaxy M21
Samsung Galaxy M30
Samsung Galaxy M30s
Samsung Galaxy M31
Samsung Galaxy M31s
Samsung Galaxy M51

Sony Ericsson 

 Sony Ericsson Elm
 Sony Ericsson Hazel
 Sony Ericsson Live with Walkman
 Sony Ericsson Xperia X8
 Sony Ericsson Xperia X10 mini
 Sony Ericsson Xperia X10 mini pro
 Sony Ericsson Xperia acro
 Sony Ericsson Xperia active
 Sony Ericsson Xperia Arc
 Sony Ericsson Xperia arc S
 Sony Ericsson Xperia mini
 Sony Ericsson Xperia Mini Pro
 Sony Ericsson Xperia neo
 Sony Ericsson Xperia neo V
 Sony Ericsson Xperia Play
 Sony Ericsson Xperia ray
 Sony Ericsson W995

Sony 

 Sony Xperia E
 Sony Xperia ion
 Sony Xperia J
 Sony Xperia miro
 Sony Xperia P
 Sony Xperia T
 Sony Xperia tipo
 Sony Xperia U
 Sony Xperia V
 Sony Xperia Z
 Sony Xperia ZL
 Sony Xperia S
 Sony Xperia SP

TechFaith 

 TechFaith Wildfire 80

Xiaomi 

 Xiaomi Mi 4 LTE
 Xiaomi Mi 4c
 Xiaomi Mi 4S
 Xiaomi Mi 5
 Xiaomi Mi 5s
 Xiaomi Mi 5s Plus
 Xiaomi Mi 5c
 Xiaomi Mi 6
 Xiaomi Mi 8/EE/Pro
 Xiaomi Mi 8 Lite
 Xiaomi Mi 9
 Xiaomi Mi 9 Pro
 Xiaomi Mi 9T/Redmi K20
 Xiaomi Mi 9T Pro/Redmi K20 Pro
 Xiaomi Mi 9 Lite/Mi CC9
 Xiaomi Mi 10/Pro
 Xiaomi Mi 10 Ultra
 Xiaomi Mi 10 Lite/Youth
 Xiaomi Mi 10T/Pro
 Xiaomi Mi 10T Lite
Xiaomi Mi 11

 Xiaomi Mi Note 2
 Xiaomi Mi Note 3
 Xiaomi Mi Note 10/Pro/Mi CC9 Pro
 Xiaomi Mi Note 10 Lite
 Xiaomi Mi MIX
 Xiaomi Mi MIX 2
 Xiaomi Mi MIX 2S
 Xiaomi Mi MIX 3/5G
 Xiaomi Mi A1/Mi 5X
 Xiaomi Mi A2/Mi 6X
 Xiaomi Mi A2 Lite/Redmi 6 Pro
 Xiaomi Mi A3/Mi CC9e
 Redmi 2
 Redmi 2 Enhanced
 Redmi 3/Prime
 Redmi 3S/Prime/3X
 Redmi 4/Prime
 Redmi 4A
 Redmi 4X
 Redmi 5/Plus
 Redmi 5A
 Redmi 6
 Redmi 6A
 Redmi 7
 Redmi 7A
 Redmi 8/8A/8A Dual/Pro
 Redmi 9/Prime
 Redmi 9A/9AT/9i
 Redmi 9C/POCO C3
 Redmi 9C NFC/9 (Індія)
 Redmi Note 4G/Prime
 Redmi Note 2
 Redmi Note 3/Pro
 Redmi Note 4/4X
 Redmi Note 5/Pro
 Redmi Note 6 Pro
 Redmi Note 7/7S
 Redmi Note 7 Pro
 Redmi Note 8/8T
 Redmi Note 8 Pro
 Redmi Note 9/10X 4G
 Redmi Note 9S/Pro/Pro Max
 Redmi Note 9T/9 5G
 Redmi 10X 5G/Pro
 Redmi Go
 POCOPHONE F1
 POCO X3/NFC
 POCO M3

ZTE 

 ZTE Atlanta (F160)
ZTE Axon 7
ZTE Axon M
ZTE Axon 10 Pro
ZTE Axon 11
ZTE Axon 11 SE
ZTE Axon 20
 ZTE Era
 ZTE Grand X
 ZTE Orbit
 ZTE Skate
 ZTE Tania

Примітки 
Смартфони
Списки:Техніка